Барышская Дурасовка — село в составе Малохомутёрского сельского поселения Барышского района Ульяновской области.

География 
Находится на левом берегу реки Барыш на расстоянии примерно 19 км на север по прямой от районного центра города Барыш.

История
Изначально на месте будущего села находилась деревушка Петрушино, основанная беглыми крестьянами Ярославской губернии в 1675 году, в 1687 году земля перешла в руки дворянина Е. С. Дурасова. 

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Дурасовка, при реке Барыше, помещика Скрипицына крестьян, вошла в состав Карсунского уезда. С 1796 года — в Карсунском уезде Симбирской губернии.

На 1859 год сельцо Дурасовка, на коммерческом тракте из г. Симбирска в г. Пензу, в 1-м стане Карсунского уезда Симбирской губернии.

На 1900 год в сельце Дурасовке (Рождественское) в 137 дворах жило: 428 м. и 502 ж.; есть школа грамоты открытая в 1899 году, помещается в наёмной квартире, есть больница. Прихожане ходили в Богородскую церковь села Старая Зиновьевка (Богородское, ныне Новый Дол) .

В 1913 году было учтено дворов 210, жителей 1735. 

В 1990-е годы работало отделение  СПК им. Дзержинского.

Население
Население составляло: на 1780 г. - 357 душ; на 1859 г. в 86 дворах жило: 436 муж. и 446 жен.; 289 человек в 2002 году (русские 82%), 175 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Барышского района